

Geografia
Stati Uniti d'America
 Chesapeake – città dell'Ohio
 Chesapeake – città della Virginia
 Chesapeake – città della Virginia Occidentale
 Baia di Chesapeake – estuario della costa orientale degli Stati Uniti

Altro
 Chesapeake – album di Rachael Yamagata del 2011
 Chesapeake Energy – produttore di gas naturale degli Stati Uniti
 USS Chesapeake (1799) – fregata a vela della United States Navy
 Chesapeake and Ohio Railway – compagnia ferroviaria operante tra il 1869 e il 1972 in Virginia